Хуни́перо Се́рра (), имя при рождении Микель Жосеп Серра и Феррер, ; ) — святой Римско-католической церкви, монах-францисканец, основатель католических миссий на территории современной Калифорнии, в том числе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто и Сан-Диего. Своей деятельностью миссионера и исследователя заслужил прозвания «апостола» и «отца Калифорнии».

Жизнь 
Родился в бедной крестьянской семье 24 ноября 1713 года.

Вступил в орден братьев-миноритов в 1730 году, тогда же принял имя Хуниперо в честь святого Юнипера, одного из учеников Франциска Ассизского. Благодаря исключительным способностям преподавал философию ещё до того, как был посвящён в священники. Получил степень доктора в университете города Пальма-де-Майорка. В 1749 году, в возрасте 36 лет, отправляется в Новый Свет и сперва занимает кафедру философии в иезуитской школе в Мехико. В Новой Испании Хуниперо Серра развернул обширную проповедническую и миссионерскую деятельность. Он 9 лет прожил в области Сантьяго-Хальпан (ныне Хальпан-де-Серра в штате Керетаро) среди индейцев паме, перевёл на их язык катехизис и обучил их различным ремёслам. .

В 55 лет он становится главой миссий в Калифорнии, которые незадолго до этого перешли к францисканцам от иезуитов. Передвигаясь в основном верхом на муле, Хуниперо Серро путешествует по Верхней Калифорнии и основывает новые миссии, сперва Сан-Барнабе, около Монтерея, а затем ещё 21 по всему северу Новой Испании. В своей миссионерской деятельности Серра часто сталкивался с противодействием местных властей (особенно губернатора Педро Фахеса) и был вынужден обращаться за помощью к вице-королю Новой Испании, для чего отправился в Мексику.

После удовлетворения его жалобы и снятия Педро Фахеса с поста губернатора Серра предпринял ряд новых миссионерских экспедиций в Калифорнию. 15 декабря 1774 вице-король Антонио Мария де Букарели предложил Хуниперо Серре принять участие в экспедиции в центральную Калифорнию под командованием капитана Хуана Баутиста де Анса. В ходе этой экспедиции было заложено первое поселение на месте Сан-Франциско, названное так в честь св. Франциска Ассизского. В последние три года своей жизни Серра посетил почти все основанные при его участии миссии, разбросанные на расстоянии более 900 км (от Сан-Франциско до Сан-Диего), и совершил над крещёными им индейцами таинство конфирмации.

28 августа 1784 года Серра умер от туберкулёза в миссии во имя св. Карло Борромео (ныне в городе Кармел в Северной Калифорнии), бывшей его резиденцией. Похоронен там же.

Прославление 
25 сентября 1988 года папа Иоанн Павел II причислил Хуниперо Серра к лику блаженных. 23 сентября 2015 года, находясь с визитом в США, папа Франциск завершил процесс канонизации, причислив его к лику святых; таким образом, о. Серра стал первым католическим святым США, имеющим испанское происхождение. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны части индейской общественности Калифорнии.

Памятники Хуниперо Серра установлены в Кармеле, Гаване (где он останавливался во время пути в Мексику), на Майорке и в других местах. Его скульптура находится в Национальном скульптурном зале Капитолия.

День памяти — 1 июля.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Хуниперо Серра
 Хуниперо Серра и миссии Калифорнии
 Серра — основатель Калифорнии
 Церкви в Мексике, основанные Хуниперо Серра

История Новой Испании
Путешественники Испании
Религиозные деятели Испании
Религиозные деятели Мексики
Францисканцы Испании
Святые Испании
Святые Мексики
Католические святые
Католические миссионеры
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке
Христианские святые XVIII века
Святые францисканцы